Arniocera är ett släkte av fjärilar. Arniocera ingår i familjen Thyrididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Arniocera